Brandenburg kan syfta på:

 Biskopsdömet Brandenburg – ett furstbiskopsdöme i Tysk-romerska riket 948–1571
 6068 Brandenburg – en asteroid

Geografi

Tyskland
 Brandenburg – ett förbundsland i nordöstra Tyskland 1990–
 Markgrevskapet Brandenburg – ett historiskt landskap och en tidigare stat i dagens nordöstra Tyskland och västra Polen 1157–1806
 Provinsen Brandenburg – en provins i den tyska staten Preussen 1815–1946
 Mark Brandenburg (Östtyskland) – en provins i Östtyskland 1945–1952
 Brandenburg an der Havel – en kretsfri stad i förbundslandet Brandenburg i Tyskland
 Brandenburgs domkyrka – en domkyrka
 Berlin Brandenburgs flygplats – Berlins nya storflygplats som invigdes 2020

Ryssland
 Brandenburg (Frisches Haff) – det tyska namnet på en ort i Kaliningrad Oblast, se Usjakovo

USA
Brandenburg, Kentucky – en stad i Kentucky

Personer

Med furstlig rang
Följande är felaktigt alfabetiserade under Brandenbrug:
 Elisabet av Brandenburg-Küstrin (1540–1578), markgrevinna
 Karl Emil av Brandenburg (1655–1674), kronprins av kurfurstendömet Brandenburg
 Kristian Ludvig av Brandenburg-Schwedt (1677–1734), markgreve
 Ludvig av Brandenburg (1666–1687), markgreve och arvfurste av Brandenburg

Med efternamnet Brandenburg
 Axel Brandenburg (född 1959), tysk astrofysiker
 Chet Brandenburg (1897–1974), amerikansk skådespelare och regiassistent
 Erich Brandenburg (1868–1946), tysk historiker
 Friedrich Wilhelm von Brandenburg (1792–1850), tysk statsman
 Hubertus Brandenburg (1923–2009), tysk biskop för Stockholms katolska stift
 Karlheinz Brandenburg (född 1954), tysk ingenjör och matematiker, skapare av MP3-formatet
 Lorenz Wilhelm Brandenburg (1794–1850), svensk ingenjör
 Otto Brandenburg (1934–2007), dansk sångare, musiker och skådespelare

Se även
 Brandenburgkonserterna – sex orkesterverk komponerade av Johann Sebastian Bach
 Brandenburg-Preussen – en  del i den forna titeln för huvudmannen i huset Hohenzollern

Efternamnsförgreningssidor
Tyska efternamn